Абсолютный чемпион мира — неофициальное обозначение боксёра, владеющего всеми значимыми титулами в своей весовой категории.

История 
До 1960-х годов большинство чемпионов мира считались «абсолютными», несмотря на то, что термин использовался крайне редко. До 1921 года боксёры становились чемпионами мира путём всеобщего признания. Единственным способом завоевать титул была победа над действующим чемпионом.

Изменения пришли в начале 1920-х с появлением профессиональных организаций. Спортивная комиссия Нью-Йорка (New York State Athletic Commission, сокр. NYSAC) была учреждена в 1920. Годом позже появилась Национальная боксёрская ассоциация (National Boxing Association, сокр. NBA). Обе организации считались главными санкционирующими органами в США. До начала 1960-х годов NYSAC и NBA зачастую признавали одного, «линейного», чемпиона, однако существовали и исключения. Споры о чемпионстве также возникали, если чемпион закончил карьеру или перешёл в другую весовую категорию. Самая длинная «пауза», которая длилась 10 лет в среднем весе, началась переходом чемпиона Микки Уокера в тяжёлый дивизион в 1931 году и закончилась победой чемпиона мира по версии NBA Тони Зэйла над претендентом от NYSAC Джорджи Эйбрамсом в 1941 году. Время от времени Международный боксёрский союз (учреждён в 1911 году, переименован в Европейский боксёрский союз в 1948) признавал другого чемпиона.

В 1962 году Национальная боксёрская ассоциация преобразилась в Всемирную боксёрскую ассоциацию (WBA), а уже в следующем году был основан Всемирный боксёрский совет одиннадцатью национальными организациями бокса: Аргентины, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Мексики, Панамы, Перу, США, Филиппин, Франции и Чили с помощью Президента Мексики Адольфо Лопес Матеоса. Количество чемпионов стремительно возросло в 60-х и 70-х годах. Множество ожидаемых и самых прибыльных боёв того времени были «объединительными» поединками за звание абсолютного чемпиона.

В 1983 году Международная боксёрская федерация (IBF) была основана руководителями Боксёрской ассоциации Соединённых Штатов (USBA), после того как президент USBA, Боб Ли, проиграл выборы на пост президента WBA, которым стал Жилберто Мендос. Скорому признанию как одной из основных организаций IBF обязана Ларри Холмсу, который, будучи долговременным чемпионом WBC, вступил в конфликт с боксёрским советом, отказался от пояса и был признан чемпионом IBF. После этого IBF стала котироваться наряду с WBA и WBC. Количество чемпионов мира вновь увеличилось. Титулы чемпиона в тяжёлом весе были объединены после серии согласованных поединков в 1985-87 гг. в руках Майка Тайсона, ставшего первым абсолютным чемпионом в тяжёлом весе (WBC, WBA & IBF) с 1978 года. Очередной «раскол» наступил в 1992, когда Риддик Боу отказался от титула чемпиона WBC.

Всемирная боксёрская организация (WBO), учреждена в Пуэрто-Рико в 1988, добилась признания намного позже, сначала в начале 2000-х от WBA, а к середине 00-х и от WBC и IBF.. В то же время, WBO изначально признавала эти организации.

Некоторые источники считают титул WBO обязательным для звания абсолютного чемпиона. Другие источники считают достаточным владение титулами WBA, WBC и IBF.

Объединённые чемпионы 

Объединённый чемпион — обозначение боксёра, владеющего как минимум двумя крупными титулами (WBA, WBC, WBO или IBF) в своей весовой категории. В отличие от абсолютного чемпионства, закреплён в регламенте главных боксёрских организаций. Около 2004 года, WBA различала три категории объединённых чемпионов: объединённый чемпион (владелец двух титулов), абсолютный чемпион (владелец трёх титулов) и Суперчемпион (владелец четырёх титулов). Регламент WBA обязывал существование лишь одного объединённого/абсолютного/Суперчемпиона в каждой весовой категории, а гонорар был распределён в соотношении 65 % на 35 % в пользу владельца двух (или больше) титулов. Со временем, совместно с изменениям к статусу Суперчемпиона (таковым теперь считается боксёр, владеющий как минимум двумя крупными титулами или боец, защитивший титул чемпиона WBA пять раз), понятие «абсолютного» чемпиона полностью исчезло.

Действующие объединённые чемпионы

По количеству побед в боях за объединённое чемпионство 
Расшифровка:
  действующий чемпион

Самая длинная серия защит объединённого чемпионства 
Расшифровка:
  действующий чемпион

См. также 
 Действующие чемпионы мира по боксу
 Список абсолютных чемпионов мира по боксу

Примечания 

Бокс
Терминология бокса
Профессиональный бокс